Командо́р:
 Командор — воинское звание
 Командор — сорт свёклы